Attaque de Bani Bangou (2016)
 Attaque de Bani Bangou (2020)